Леонардо Фернандес:
* Фернандес, Леонардо Альберто (род. 1974) — боливийский футболист, вратарь.
 Фернандес, Леонардо Карлос (род. 1972) — аргентинский футболист и тренер.
 Фернандес, Леонардо Сесилио (род. 1998) — уругвайский футболист.

См. также 
 Фернандес, Леандро